Мальстрём () — водоворот в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии.

Географическое положение 

Находится в проливе Москенстраумен между островом Москен и мысом Луфутодден () на юго-западной оконечности о. Москенесёй. Возникает вследствие взаимодействия приливных и отливных волн со сложным рельефом дна и сильно изрезанной береговой линией. Представляет собой систему завихрений в проливе. Впервые упоминается в атласе Герарда Меркатора, изданном в XVI веке.

Опасность мореплавания 
Средневековые и даже нового времени литературные источники нередко описывают Мальстрём как ужасающее по своей мощи явление, безусловно фатальное для любого попавшего в него корабля. В действительности опасность Мальстрёма сильно преувеличена. Разумеется, никакой «гигантской воронки, засасывающей корабли» не образуется. Фактически Мальстрём представляет собой систему водоворотов с небольшими изменениями кривизны водной поверхности. Если он и представлял существенную опасность, то для древних деревянных парусных лодок и кораблей, а не для современных моторных судов. Скорость движения воды в водоворотах составляет не более 11 км/ч, то есть манёвренное судно с мощным двигателем вполне может выйти без повреждений, даже оказавшись в водовороте. Тем не менее относиться к Мальстрёму беспечно нельзя, его опасность вполне реальна, она состоит в непредсказуемости направления движения воды в водоворотах, которое меняется в зависимости от множества факторов, не поддающихся учёту. Вследствие этого даже современные лоции не рекомендуют проходить пролив к северу от острова Моске во время максимального прилива, особенно при сильном западном ветре. В такие моменты звуки, издаваемые водоворотами, слышны на три мили от побережья, а водное пространство превращается в лабиринт водоворотов с непредсказуемым направлением течения. Судно, попавшее в этот лабиринт, рискует быть разбитым о камни.

Мальстрём в искусстве 

 В рассказе Эдгара По «Низвержение в Мальстрём» рассказывается о спасении рыбака, шхуну которого засосало в этот водоворот.
 В романе Жюля Верна «20 000 льё под водой» профессор Аронакс со спутниками сбежали с «Наутилуса», когда их спасательную шлюпку закрутило в Мальстрёме.
 В романе Луи Жаколио «Грабители морей» в начале книги идёт описание вымышленного мальстрёма у западного побережья Норвегии, попадание корабля в водоворот и неожиданное спасение.
 В романе Брайана Джейкса «Колокол Джозефа» во время погони корабля «Шалю» за кораблём «Жемчужная королева», эти корабли попали в Мальстрём, «Жемчужная королева» выбралась, а «Шалю» — нет.
 В романе Лю Цысиня «Вечная жизнь Смерти» Мальстрём использовался в качестве метафоры чёрной дыры для скрытой передачи информации землянам путём шифрования внутри сказочного названия — скандинавских названий острова и горы возле водоворота. Герои также совершают путешествие к нему, чтобы испытать его действие на себе.
 В произведении Жюля Верна «Путешествие и приключения капитана Гаттераса».

См. также 
 Сальстраумен

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Водные объекты Норвегии
Гидрология
Норвежское море